Cidolog (Cidolog, Ciamis), een plaats in Indonesië
Cidolog (Cidolog, Sukabumi), een plaats in Indonesië